Калужская область включает следующие населённые пункты:
29 городских населённых пунктов на 2020 год (в списках выделены оранжевым цветом), в том числе:
22 города,
7 поселков городского типа.
 3177 сельских населённых пунктов, из них 453 без населения (по данным переписи населения 2010 года).

В списках населённые пункты распределены (в рамках административно-территориального устройства) по административно-территориальным единицам: 2 городам вне района (городам областного значения и 24 районам (в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) им соответствуют 2 городских округа и 24 муниципальных района).

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, численность населения городских населённых пунктов (городов и пгт) — по оценке на 1 января  года.

Города (городские округа)

Калуга

Обнинск

Районы 
О населённых пунктах в составе районов Калужской области см.: 
Населённые пункты Калужской области в районах (от А до О),
Населённые пункты Калужской области в районах (от П до Я).

См. также 
 Городские населённые пункты Калужской области
 Административно-территориальное деление Калужской области
 Сельсоветы, сельские округа и поссоветы Калужской области

Примечания 

Калужская область